Рио-Рита (Rio Rita)

 Рио-Рита — город в Панаме.
 «Рио-Рита» — американский мюзикл 1927 года.
 «Рио-Рита» — американский фильм 1929 года.
 «Рио-Рита» — американский фильм 1942 года.
 «Рио-Рита» — немецкая песня и танец (пасодобль) 1932 года.
 «Риорита» — российский фильм 2008 года.